Noel McLoughlin ist der Name folgender Personen:

* Noel McLoughlin (Eishockeyspieler) (1929–2017), australischer Eishockeytorwart
 Noel McLoughlin (Sänger) (* 1955), irischer Folksänger